L'édition masculine 2022 du tournoi de tennis de Sydney se déroule du 10 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américain Taylor Fritz, des Australiens Nick Kyrgios et Alex de Minaur, de l'Autrichien Dominic Thiem, du Biélorusse Ilya Ivashka, du Chilien Cristian Garín, des Espagnols Roberto Bautista-Agut et Albert Ramos-Viñolas, du Japonais Kei Nishikori et du Serbe Filip Krajinović. Ils sont respectivement remplacés par Marcos Giron, Daniel Altmaier, Miomir Kecmanović, Pedro Martínez, Hugo Gaston, Adrian Mannarino, Alexei Popyrin, Denis Kudla, Stefano Travaglia et Brandon Nakashima.

Lauréats 
Le Russe Aslan Karatsev remporte le tournoi en battant en finale Andy Murray. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, John Peers et Filip Polášek décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Simone Bolelli et Fabio Fognini. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sydney (WTA 2022)
 Tournoi de tennis de Sydney
 Saison 2022 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2022
Sydney
Tennis en Australie en 2022
Tennis en janvier 2022